Сент Џејмс има више значења:
 Округ Сент Џејмс (Луизијана), је округ у америчкој савезној држави Луизијана
 Сент Џејмс (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Сент Џејмс (Луизијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Сент Џејмс (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Сент Џејмс (Мичиген), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Сент Џејмс (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Сент Џејмс (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Сент Џејмс (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Сент Џејмс (Јамајка)